Эдуард Борнхёэ [b’ornhööe], по рождению Эдуард Брунберг (, 17 февраля (5 февраля по старому календарю) 1862, имение Куллаару, близ Раквере — 17 ноября 1923, Таллин) — эстонский писатель, прозаик.

Биография 

Родился в Вирумаа в имении Куллаару, сын амбарщика. В 1872—1874 учился в Ревеле в начальной школе имени В. Кентманна и в 1874—1877 в окружной школе.

Биография Борнхёэ пестрит перечнем рабочих мест и городов, в которых он жил, работал, бывал во время своих путешествий. Чертежник у землеустроителей в Петербурге и ученик в торговой фирме там же, помощник учителя в Ковно (Каунасе) и сотрудник немецких газет в Ревеле, кистер (учитель) в Ставрополе и домашний учитель в имении Матсалу, также он работал органистом в церковном хоре — нигде он не задерживался надолго, видимо, любознательность и страсть к путешествиям влекли его дальше. Он побывал в Тифлисе (Тбилиси) и в Малой Азии, в Германии и Польше, совершил путешествие в Палестину, Египет, Грецию, Италию. Встречался с Львом Толстым, оставил воспоминания.
Уже вполне зрелым человеком (1888) Борнхёэ сдал экстерном экзамены за гимназию и поступил в Юрьевский университет () изучать филологию, но был вынужден прервать учебу из-за материальных трудностей. И снова вереница профессий: журналист и карикатурист в Берлине, переводчик в Таллинском окружном суде, архивариус. С 1907 по 1917 год был председателем Йыхвиского верховного крестьянского суда, с работой в судах оказалась связана и вся его дальнейшая деятельность: умер в должности мирового судьи в Таллине.

Творчество

Произведения 
Литературная деятельность Борнхёэ на первый взгляд существует как бы отдельно от его биографии. Писать он начал очень рано (кстати, как и его двоюродный брат, Эдуард Вильде ()), первой книгой стала приключенческая повесть «Разбойник и помещик» (1878), в которой многое было позаимствовано у других авторов. Но уже следующее произведение большого объема принесло ему популярность.
Выбрав темой восстания эстонских крестьян против иноземных феодалов в Юрьеву ночь в 1343 году, Борнхёэ нашел удачную параллель настроениям, царившим в Эстонии в эпоху национального пробуждения, когда, собственно, писалась повесть. Романтическое превознесение патриотической борьбы, сарказм в отношении завоевателей наряду с динамичным повествованием и благородным центральным героем сделали повесть «Мститель» (, 1880) хрестоматийным произведением эстонской литературы.

К образу главного героя апеллировали писатели «Молодой Эстонии». Во время Великой  Отечественной  войны в СССР была построена эскадрилья самолётов, названная «Тазуя». Две следующие работы Борнхёэ также относятся к жанру исторических повестей — «Борьба Виллу» (, 1890) и «Князь Габриэль, или Последние дни монастыря Святой Бригитты» (, 1893). Вторая, изображающая события Ливонской войны второй половины XVI века, стала особенно популярной в советское время благодаря снятому по её мотивам фильму «Последняя реликвия» (, Таллинфильм, 1969, режиссёр Григорий Кроманов).

В 1890-е годы, когда основным методом эстонской литературы становится реализм, Борнхёэ использует, наконец, в своих произведениях богатейший жизненный опыт. Его рассказы о таллинской жизни, написанные в сатирической манере, составили две книги «Таллинские шуты и шутихи» (, 1892) и «Буки» (, 1903). Воспоминания о путешествиях отразились в путевых заметках «Дорогами паломников» (, 1899). Кроме того, Борнхёэ занимался обработкой известных сюжетов мировой литературы, переводил с немецкого и русского языков.
На русском языке изданы: «Исторические повести» (1954, 1961, 1969, 1972, 1984).

Список произведений 

 «Мститель» («Tasuja», 1880
 «Борьба Виллу» («Villu võitlused», 1890)
 «Таллинские шуты и шутихи» («Tallinna narrid ja narrikesed», 1892)
 «Князь Габриель, или Последние дни монастыря Святой Бригитты» («Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad», 1893)
 «Дорогами паломников» («Usurändajate radadel», 1899)
 «Буки» («Kollid», 1903)
 «По Волге» (1905)

Память 
В Йыхви есть парк Эдуарда Борнхеэ между зданием волостной управы и Домом суда.

Источник 

 «Кто есть Кто в культуре Эстонии», состав и подготовка текста «Авенариус» 1996 г.

Примечания 

Писатели Эстонии
Похороненные на кладбище Копли